Roewe Shanghai Masters 2008 je bil jakostni snooker turnir, ki je potekal od 29. septembra do 5. oktobra 2008 v Shanghai Grand Stageu, Šanghaj, Ljudska republika Kitajska. Bil je drugi jakostni turnir v sezoni 2008/09 in prav tako drugi turnir Shanghai Masters v zgodovini.

Turnir je osvojil kvalifikant Ricky Walden, ki je v finalu premagal Ronnieja O'Sullivana z izidom 10-8.

Vidnejši dogodki
Bivši svetovni prvak Graeme Dott je odpovedal nastop na turnirju, potem ko si je 30. septembra na neuradni prijateljski nogometni tekmi z ostalimi igralci snookerja zlomil levo roko. Dottov nasprotnik v prvem krogu Jamie Cope je bil tako prost in se je avtomatično uvrstil v drugi krog.

Nagradni sklad
Zmagovalec: 52.000 £
Poraženec v finalu: 25.000 £
Polfinalist: 12.500 £
Četrtfinalist: 6.725 £
Zadnjih 16 tekmovalcev: 5.000 £
Zadnjih 32 tekmovalcev: 3.450 £
Zadnjih 48 tekmovalcev: 2.050 £
Zadnjih 64 tekmovalcev: 1.400 £

Najvišji niz kvalifikacij: 500 £
Najvišji niz glavnega dela turnirja: 2.000 £

Niz 147 točk kvalifikacij: 1.000 £
Niz 147 točk glavnega dela turnirja: 20.000 £

Skupaj: 282.000 £

Zastopanost po državah
Preglednica prikazuje število igralcev po državah, ki so se uvrstili na glavni del turnirja (v oklepaju je navedeno število igralci, ki so obstali v kvalifikacijah). Oznaka WC pomeni, da so igralci na turnirju nastopili s povabilom organizatorja (wildcard vstopnico). Nobeden od domačinov, ki so prejeli povabilo organizatorja, se ni uspel prebiti na glavni del turnirja.

* V snookerju se, podobno kot pri nekaterih ostalih športih, nesuverene administrativne divizije Združenega kraljestva obravnavajo kot ločene države zavoljo preglednosti in enostavnejše organizacije tekmovanj.

Wildcard krog
Uvodni dan turnirja so priredili wildcard krog, v katerem se je pomerilo 7 na jakostni lestvici najslabše uvrščenih kvalifikantov in 7 domačih igralcev amaterjev.

Končnica                                   

Vir:

Kvalifikacije
Kvalifikacije so potekale od 2. do 5. septembra 2008 v Prestatynu, Wales.

Seznam nizov vsaj 100 točk

Kvalifikacije

130 Lee Spick
121 James McBain
116 Jin Long
112 Matthew Selt

110 Paul Davison
107 Liu Song
105 Andy Hicks
101 Andrew Norman

Glavni del turnirja

147 Jamie Cope 
145, 141, 108, 106, 100 Ronnie O'Sullivan
139 Ian Preece
139, 105, 104, 101 Ricky Walden
137 Fergal O'Brien
136, 134 John Higgins
135 Judd Trump
128 Mark Williams
127, 104 Andy Hicks
127 Atthasit Mahitthi
125, 107, 106 Tom Ford
120, 116, 115, 114 Stuart Pettman

119 Nigel Bond
114, 101 Stephen Maguire
114 Jamie Burnett
114 Peter Ebdon
108 Gerard Greene
106, 105 Joe Perry
105 Liang Wenbo
105 Mark Selby
103 Stuart Bingham
103 Barry Hawkins
102 Jimmy White

Viri

2008
Shanghai Masters